Saint Michael kan syfta på:

Geografi

Barbados 

 Saint Michael (parish),

Italien 

 San Michele al Tagliamento, kommun, Veneto, Provincia di Venezia,

USA 

 Saint Michael, Pennsylvania, ort, Cambria County, 
 Saint Michael, Minnesota, ort, Wright County,

Se även
 St. Michael – flera